Nova Ves est un toponyme qui peut désigner :

Nova Ves, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac, République serbe de Bosnie ;

Nova Ves, un quartier de Zagreb, la capitale de la Croatie, situé dans l'arrondissement de Gornji Grad - Medveščak ;

Voir aussi 
 , équivalent tchèque et slovaque